Birtin se poate referi la:
Localități din România
Birtin, Bihor
Birtin, Hunedoara